Melo puede referirse a:

Geografía 
 Melo: freguesia (aldea) de Gouveia, Portugal.
 Melo (Uruguay): ciudad uruguaya, capital del departamento de Cerro Largo.
 Diócesis de Melo: diócesis de la ciudad uruguaya.
 Melo: localidad y municipio de la provincia de Córdoba, Argentina.

Autores de nombres científicos 
 Melo - Ireneia Melo 1947-
 J.I.M.Melo - José Iranildo Miranda de Melo fl. 2006
 L.C.N.Melo - Luciana Cláudia Neves Melo fl. 2000

Botánica 
 Melo: sinónimo del género botánico Cucumis.

Zoología 
 Melo (gastropoda): género de gastrópodos.